Кэр (Кахер;  ; ) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Южный Типперэри (провинция Манстер). Важная достопримечательность — Замок Кэйр.

Железнодорожная станция около посёлка открыта 1 мая 1852 года.

Демография 
Население — 3381 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 2794.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Здесь в 2014-2015 годах жил Johnyboy.

Примечания 

Населённые пункты графства Южный Типперэри